Papyrus 6 (in der Nummerierung nach Gregory-Aland ) ist eine frühe Handschrift des Neuen Testaments in griechisch und koptisch (achmimisch). Es ist ein Papyrusmanuskript des Johannesevangeliums. Mit Paläographie wurde es auf das 4. Jahrhundert datiert.

Inhalt 
Der griechische Text des Manuskripts enthält:
Evangelium nach Johannes 10:1–2.4–7. 9–10; 11:1–8. 45–52. 

Der koptische (achmimische) Text des Kodex enthält:
Johannes 10:1–12.20; 13:1–2.11–12; Jas 1:13–5:20. 

Der griechische Text des Kodex repräsentiert den Alexandrinischen Texttyp. Aland ordnete ihn in Kategorie II ein. 

Es wird zurzeit in der Bibliothèque nationale et universitaire (Pap. copt. 379. 381. 382. 384) in Straßburg aufbewahrt.

Text 

 [τευσαν εις αυτον τιν]ες δε εξ αυ
 [των απηλθον προς τ]ο̣υ̣ς φαρισαιους
 [και ειπαν αυτοις α] επ̣ο̣ιησεν ις̅
 [συνηγαγον ουν οι αρ]χι̣ερεις
 [και οι φαρισαιοι συνεδριο]ν̣ και ελε
 [γον τι ποιουμεν οτι ουτο]ς̣ ο̣ α̣ν̣θρ̣ω̣
 [πος πολλα ποιει σημεια] εαν
 [αφωμεν αυτον ουτως] παντες̣
 [πιστευσουσιν εις αυτον] κ̣αι ελευ
 [σονται οι ρωμαιοι και αρο]υ̣σιν ημων
 [και τον τοπον και το εθνο]ς̣·
 [εις δε τις εξ αυτων καια]φας
 [αρχιερευς ων του ενιαυτο]υ̣ εκειν[ου
 ειπεν αυτοις υ]με[ις ουκ] ο̣ιδατ̣[ε
 ουδεν ουδε λο]γ̣ι̣ζε̣[σθε ο]τ̣ι συμ
 [φερει υμιν ι]ν̣[α εις αν]θ̣ρω
 [πος αποθαν]η̣ υ[περ του λαο]υ̣
 [και μη ολον το] ε[θνος αποληται του
 το δε αφ εαυτου] ουκ ε̣[ιπεν] α̣λλα̣
 [αρχιερευς ων] του ε[νια]υ̣του̣ εκ̣[ει
 νου επροφητευσεν οτι ε]μ̣ελ̣λ̣ε̣[ν
 ις̅ αποθνησκειν υπερ το]υ̣ εθ̣[νους]
 [και ουχ υπερ του εθνους μονον
 αλλ ινα και τα τεκ]ν̣α του [θ]υ̣̅ [τα
 διεσκορπισμενα] συναγαγη ε̣ι̣ς ε̣ν̣

Siehe auch 
 Liste der Papyri des Neuen Testaments

Literatur 
 Kurt Aland: Kurzgefaßte Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments – in Verbindung mit Michael Welte bearb. von Kurt Aland. de Gruyter, Berlin/New York 1994, 2. neubearbeitete und ergänzte Auflage, ISBN 3-11-011986-2, (Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung Bd. 1).
 Friedrich Rösch, Bruchstücke des ersten Clemensbriefes nach dem achmimischen Papyrus der Strassburger Universitäts- und Landesbibliothek (Strasbourg, 1910), S. 119–160.
 C. R. Gregory, Textkritik des Neuen Testaments, Leipzig 1909, Band 3, S. 1085–1086.
 
 Peter M. Head, The Habits of New Testament Copyists Singular Readings in the Early Fragmentary Papyri of John, Biblica 85 (2004), S. 406–407.

Weblinks

Anmerkungen 

Papyrus des Neuen Testaments
Handschrift der Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Handschrift (4. Jahrhundert)